Ledizione 1977-78 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Újpesti Dózsa, che conquista il suo diciassettesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu László Fazekas dell'Újpesti Dózsa con 24 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Újpesti Dózsa campione d'Ungheria 1977-78.
 Kaposvári Rákóczi e SZEOL AK retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1978-1979: Újpesti Dózsa qualificato.
 Coppa UEFA 1978-1979: Bp. Honvéd e MTK Budapest FC qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Campionato ungherese di calcio